Rocket Man steht für:
 Rocket Man (Lied), Lied von Elton John und Bernie Taupin
 Rocket Man (Film), US-amerikanische Komödie aus dem Jahr 1986
 Rocket Man (Fernsehserie), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2005
 Rocket Man, Spitzname des Rennfahrers Ryan Newman (* 1977)

Rocketman steht für:
 Rocketman, britischer Film über Elton John aus dem Jahr 2019
 Spaceman (1997), englischer Originaltitel RocketMan, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1997